

Geografia
 Fen – affluente del Fiume Giallo (Cina)

Sigle
 Fabbisogno energetico normalizzato
 Far East Network – network radiofonico dell'esercito americano in Giappone e Filippine
 Forsyth-Edwards Notation – Notazione Forsyth-Edwards, usata negli scacchi per descrivere una particolare posizione sulla scacchiera

Codici 
 FEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fernando de Noronha (Brasile)

Altro
 Fen – centesimo del Renminbi cinese
 Fen – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso
 Fen – spaghetti cinesi di riso